El bienteveo chico (Pitangus lictor), también denominado benteveo pico fino (en Argentina), pecho amarillo orillero (en Venezuela), bichofué chico (en Colombia), bienteveo menor (en Perú) o benteveo orillero, es una especie de ave paseriforme, una de las dos pertenecientes al género Pitangus de la familia Tyrannidae. Diversos autores colocan a esta especie en un género propio Philohydor. Es nativo de América del Sur y del extremo sur de América Central.

Distribución y hábitat 
Se encuentra en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Perú, Surinam y Venezuela y raramente en Argentina. Ver detalles en Subespecies.

Su hábitat natural son los matorrales húmedos tropicales siempre a lo largo de las vías fluviales y pantanos, también en pastizales inundables, abajo de los 500  de altitud.

Descripción 
Mide 17 cm. El pico es largo y esbelto. Similar en plumaje al bienteveo común (Pitangus sulphuratus), pero marcadamente menor en tamaño, de perfil menos robusto, proporcionalmente más alargado y de pico más estrecho; y de vocalización muy diferente.

Sistemática

Descripción original 
La especie P. lictor fue descrita por primera vez por el naturalista alemán Martin Heinrich Carl Lichtenstein en 1823 bajo el nombre científico Lanius lictor; localidad tipo «Belem, este de Pará, Brasil».

Taxonomía 
Sobre la base de consideraciones morfológicas, comportamentales, y moleculares, algunos autores, como Lanyon (1986), Fitzpatrick (2004) y Ridgely & Tudor (2009) han propuesto separar a Pitangus lictor en un género propio: Philohydor , 1984, por lo que para ellos Pitangus pasaría a ser un género monotípico con la única especie: Pitangus sulphuratus. Sin embargo, el Comité de Clasificación de Sudamérica mantiene a P. lictor en Pitangus en espera de información más concluyente. Ya el Congreso Ornitológico Internacional (IOC), Birdlife International y Aves del Mundo adoptan la separación de los géneros.

Subespecies 
Según la clasificación del IOC y Clements Checklist se reconocen dos subespecies, con su correspondiente distribución geográfica:

 Pitangus lictor panamensis , 1918 - este de Panamá (al este desde la Zona del Canal) y costa caribeña de Colombia (Atrato hacia el este hasta Santa Marta y bajo río Magdalena). 
 Pitangus lictor lictor (, 1823) - Venezuela y las Guayanas hacia el sur hasta el este de Colombia, este de Ecuador y este del Perú, Amazonia y este de Brasil (al este hasta Amapá, Maranhão y oeste de Piauí, al sur hasta Goiás y norte de Mato Grosso do Sul, y desde Pernambuco al sur hasta Río de Janeiro) y norte de Bolivia (hacia el sur hasta Cochabamba y norte de Santa Cruz).

Referencias

Enlaces externos 

 Videos, fotos y sonidos de Philohydor lictor en The Internet Bird Collection.
 Sonidos y mapa de distribución de Philohydor lictor en xeno-canto.
 Fotos y sonidos de Philohydor lictor en Wikiaves.
 Photo-Super High Res-(bird on nest, forest), & Article chandra.as.utexas.edu (photo)
 Lesser Kiskadee photo gallery VIREO

lictor
Animales descritos en 1823
Aves de América del Sur
Aves de América Central
Taxones descritos por Martin Lichtenstein